«Гуандун Хунъюань» () — бывший китайский футбольный клуб, выступавший в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун. Команда была образована в 1992 году и выступала в Китайской Лиге Цзя-Б. В сезоне 2001 года команда была расформирована. Являлась одной из первых профессиональных команд в китайском футболе.

История

Изменение названия 
 1958—1991 Команда провинции Гуандун (广东队)
 1992—2001 Гуандун Хунъюань (广东宏远, клуб выступал в городах: Гуанчжоу, Дунгуань, Шаогуань, Лючжоу, Наньнин, Гуйян)

Команда в Гуандуне 
Первоначально команда в Гуандуне появилась в 1958 году, в розыгрышах начала принимать участие с 1960 года. В Китайской Лиге Цзя-А команда выступала с 1988 по 1997 (кроме сезона 1991 года). Перед началом Лиги Цзя-А «Гуандун Хунъюань» была одной из самых активных. Однако, в 1997 году в «Сычуань» были проданы «звёзды» Ли Бин и Ма Минъюй, а также Се Юйсинь. После этого «Гуандун» вылетел в Лигу Цзя-Б (в настоящее время — второй дивизион). С этого момента клуб пытался вернуться в элитный дивизион, однако неудачно. В 1998 компания «Гуандун Хунъюань Групп» выкупила оставшуюся долю у Футбольной Ассоциации Гуандуна и получила полный контроль над клубом. В декабре 2001 года клуб был продан «Циндао Хайлифэн», который выступал в третьей лиге.

Результаты 
За всё время выступлений

Матчи в лиге не проводились в 1959, 1966—1972, 1975;
  на групповой стадии
  в Южной Лиге

Известные игроки 
  Ма Минъюй
  Ли Бин
  Оу Чулян
  Ли Хайцян
  Жозе Карлос да Силва
  Пол Рэйнор
  Марк Бреннан
  Даррен Тилли
  Крэг Эллардайс
  Ян Докер
  Душко Груйич

Примечания

Ссылки 
 Гуандун Хунъюань

Футбольные клубы Китая, прекратившие существование
Футбольные клубы Китая
Футбольные клубы, основанные в 1992 году